Сулусай:
 Сулусай (до 1999 г. — Восток) — село в Талгарском районе Алматинской области Казахстана.
 Сулусай — разъезд в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.